La Chute de l'Ange peut faire référence à :
 La Chute de l'Ange, une œuvre de Max Ernst réalisée en 1922.
 La Chute de l'ange, un album de bande-dessinée de Stanislas publiée en 2006.
 Le film Fallen, sorti en 1998, qui est aussi connu sous les noms La Chute de l'Ange au Québec et Le Témoin du Mal en France.
 Le film La Chute de l'ange (), du réalisateur turc Semih Kaplanoğlu, sorti en 2005 et Montgolfière d'or au festival des trois continents de Nantes.
 La Chute de l'ange, est un court-métrage d'animation de Geoffroy Barbet Massin (2005)